A 2012. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női gerelyhajítás versenyszámát augusztus 7-én és 9-én rendezték a londoni Olimpiai Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női gerelyhajításban:

A versenyen új rekord nem született.

Versenynaptár

Az időpontok helyi idő szerint, zárójelben magyar idő szerint olvashatóak.

Eredmények 
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő

Források 
 

Atlétika a 2012. évi nyári olimpiai játékokon